Tablet může znamenat:

 tablet (počítač) – počítač ve tvaru desky s dotykovou obrazovkou
 tablet (polohovací zařízení) – zařízení sloužící k přenosu kreseb rukou přímo do počítače
 Microsoft Tablet PC – mezistupeň mezi notebookem a kapesním počítačem, nejčastěji notebook s dotykovou obrazovkou

Související články 
 tableta

Externí odkazy 
 
 

Anglická slova a fráze